Phialotubus är ett släkte av svampar. Phialotubus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialotubus